Влади́мир Иване́нко:
 Иваненко, Владимир Александрович (1954—2006) — основатель первого в СССР негосударственного эфирно-кабельного телевидения (1988), продюсер и общественный деятель, медиаменеджер.
 Иваненко, Владимир Михайлович (1938—2021) — российский художник-график, заслуженный деятель искусств Карельской АССР (1991), народный художник Республики Карелия. Иваненко, Владимир Николаевич (1857—?) — русский военный судья, генерал-майор (1900).